Contea di Pope o Pope County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Pope (Arkansas)
 Contea di Pope (Illinois)
 Contea di Pope (Minnesota)